Volodymyr Mykolajovyč Čelomej (, ; 30. června 1914, Siedlce, Ruské impérium, dnes Polsko – 8. prosince 1984, poblíž Moskvy) byl sovětský raketový konstruktér ruského původu, člen Akademie SSSR.

Životopis 

Vystudoval Kyjevskou techniku (Polytechnický institut) a zůstal zde v roce 1936 jako asistent. Roku 1939 se stal Kandidátem věd. V roce 1941 nastoupil do Baranova ústředního ústavu leteckých motorů v Moskvě. V roce 1944 byl pověřen zkoumáním německých raket V-2. Téhož roku byl jmenován prvním ředitelem a hlavním konstruktérem Konstrukční kanceláře číslo 51 v Reutovu u Moskvy (roku 1955 přejmenovanou na Zkušebně konstrukční kancelář č. 52, dnešní NPO Mašinostrojenija. Zde se věnoval prvním sovětským křídlatým raketám 10Ch. V roce 1958 začal vyvíjet mezikontinentální raketu UR-100 Proton. Později se věnoval tajnému vojenskému projektu orbitální stanice Almaz včetně vypuštěných lodí Saljut 2, Saljut 3 a Saljut 5. Podílel se na konstrukci několika částí orbitální stanice Mir. Neúspěšně se chtěl prosadit do projektu letu lidí k Měsíci. Stal se členem Akademie věd SSSR.

Odkazy

Reference

Literatura 
  Руденко О. П., Хорольський О. В., Стеценко С. А. Полтавські стежки Володмира Миколайовича Челомея (до 90-річчя від дня народження) . С. 70—77.

Externí odkazy 
 
 Aeroweb, životopis i fotky
 Obsáhlá stať na webu Palba

Sovětští vědci
Sovětští letečtí konstruktéři
Kosmičtí konstruktéři
Narození v roce 1914
Úmrtí v roce 1984
Muži
Nositelé Řádu Říjnové revoluce
Pohřbení na Novoděvičím hřbitově
Narození 30. června
Úmrtí 8. prosince